La saison 1935-1936 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Admira Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 5 points d'avance sur le First Vienna FC et 11 sur le duo composé du tenant du titre, le SK Rapid Vienne et le FC Vienne. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1935 en Autriche
1936 en Autriche